Seize navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Mermaid :
  était une galère capturée en 1545 et répertoriée jusqu'en 1563.
  était un navire de 24 canons lancé en 1651, reconstruit au cinquième rang pour 32 canons en 1689, reconstruit à nouveau en 1707 et démoli en 1734.
  était un navire de guerre à 8 canons capturé en 1692 et brûlé par accident en 1693.
 HMS Mermaid devait avoir un sixième rang de 24 canons. Il a été renommé HMS Kennington en 1735 et lancé en 1736.
 HMS Mermaid était un quatrième rang de 54 canons lancé en 1708 sous le nom de HMS Ruby. Il a été rebaptisé HMS Mermaid en 1744 et a été vendu en 1748.
  était une frégate de sixième classe à 24 canons lancée en 1749 et détruite en 1760.
  était une frégate de sixième classe de 28 canons lancée en 1761 et détruite lors des combats de 1778.
  était une frégate de cinquième classe à 32 canons lancée en 1784 et démantelée en 1815.
  était un navire à canon unique acheté en 1798 et vendu en 1800.
  était une goélette construite à Howrah en 1816 que le gouvernement australien a achetée en 1817 pour l'utiliser comme coupeur d'arpentage. Elle s'est échouée en 1820, a été vendue en 1823 et a été détruite au large des îles Frankland, à 40 km au sud-est de Cairns, en 1829.
  était une frégate de cinquième classe de 46 canons lancée en 1825, utilisée comme stockage de poudre à partir de 1850, prêtée au département de la Guerre en 1863 et démantelée en 1875.
  était un navire des garde-côtes acheté en 1853 et vendu en 1890.
  était un destroyer de classe Mermaid lancé en 1898 et vendu en 1919.
  était un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1943. Il a été transféré à la marine allemande en 1959 et renommé Scharnhorst, a été utilisé comme ponton pour la formation de contrôle des dommages entre 1974 et 1989, et a été remorqué pour être démantelé en 1990 .
  était un dragueur de mines de la classe Ton lancé en 1954 sous le nom de HMS Sullington. Il a été rebaptisé HMS Mermaid lors de sa conversion en navire d'enquête en 1965. Il a été vendu en 1970.
  était une frégate, construite pour la Marine du Ghana sous le nom de Black Star mais annulée, lancée en 1966 comme une entreprise privée et finalement achetée par la Royal Navy en 1972. Elle a été vendue à la Marine royale malaisienne sous le nom de KD Hang Tuah à 1977 et plus tard réaménagée en navire-école.

Mermaid